Дельмот, Жиль — французский шашист.
 Дельмот — крупный молодой ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны.